Sassoferrato kan syfta på:

 Sassoferrato (målare) (1609–1685), en italiensk målare 
 Sassoferrato, Italien, en kommun i Ancona, Italien